El término Polevói  puede referirse a:

Personas 

Nikolái Polevói (1796-1846), escritor ruso
Ksenofont Polevói (1801-1867, crítico y periodista ruso.
Piotr Polevói (1839-1902), escritor ruso.
Borís Nikoláyevich Polevói (1908-1980), escritor ruso y soviético.
Borís Pétrovich Polevói (1918-2002), historiador soviético y ruso.
Alekséi Polevói (1921-1972), actor de teatro y cine soviético.
Vadim Polevói (1923-2008), historiador del arte soviético y ruso.
Valeri Polevói (1927-1986), compositor soviético y ucraniano.
Gennadi Polevói (n. 1927), artista gráfico y escritor ucraniano.
Vladimir Polevói (n. 1985), futbolista ucraniano.

Localidades 

Polevói (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Polevói (Dombárovski, Oremburgo), localidad del raión de Dombárovski del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Polevói (Svetli, Oremburgo), localidad del raión de Svetli del óblast de Oremburgo, en Rusia.

Otros 

Polevói (folclore), espíritus del bosque de la mitología eslava, especialmente forman parte del folclore ruso y polaco.